Пухаев — фамилия; имеет женскую форму Пухаева.
 Пухаев, Инал Отарович (род. 1992) — российский футболист.
 Пухаев, Александр Александрович (в монашестве Георгий; род. 1973) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома) на покое, епископ Аланский.
 Пухаев, Эрик Георгиевич (род. 1957) — председатель правительства Южной Осетии.

 Пухаева, Елена Романовна (род. 1961) — советская гребчиха.